Shadow Warriors – videogioco del 1988 per arcade, computer e Lynx
Shadow Warriors – videogioco del 1988 per NES
Shadow Warriors – videogioco del 1991 per Game Boy
Shadow Warriors – serie televisiva giapponese del 1980-1985
Shadow Warriors: Inside the Special Forces – saggio di Tom Clancy del 2002